Стрельск () — село, центр Стрельского сельского совета Сарненского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2357 человек. Почтовый индекс — 34512. Телефонный код — 3655. Код КОАТУУ — 5625487201.

Местный совет 
34512, Ровненская обл., Сарненский р-н, с. Стрельск, ул. Чапленко, 22.

Ссылки 
 Стрельск на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Сарненского района